Премия Фридриха Хеббеля () — ежегодная премия, присуждаемая организацией Фридриха Хеббеля. Церемония награждения проводится каждый год 18 марта, в день рождения драматурга (1813—1863). Премия вручается ныне живущим деятелям искусства, за выдающиеся достижения, является переходящей и сопровождается денежной дотацией в 5000 евро.

Премия была учреждена в 1913 году. В период с 1922 по 1953 год премия никому не вручалась. С 1954 года премия Фридриха Хеббеля снова регулярно (с некоторыми исключениями) вручалась деятелям искусства.

Награждённые 
 2008 — Ульф Эрдман Циглер / Ulf Erdmann Ziegler
 2006 — Марайке Крюгель / Mareike Krügel
 2004 — Карен Дюве / Karen Duve
 2003 — не выдавалась
 2002 — Феридун Заимоглу/ Feridun Zaimoğlu
 2001 — Хеннинг Аренс / Henning Ahrens
 2000 — Никола Анне Мельхорн / Nikola Anne Mehlhorn
 1999 — не выдавалась
 1998 — Катарина Хёккер / Katharina Höcker
 1997 — Дирк Лорнсен / Dirk Lornsen
 1996 — Райнхард Шойбле / Reinhard Scheuble
 1995 — не выдавалась
 1994 — Хайнер Эгге / Heiner Egge 1993 — Дирк фон Петерсдорф
 1992 — Аксель Марквардт / Axel Marquardt 1991 — Тадеуш Галя / Tadeusz Galia 1990 — Ильзе Бель / Ilse Behl 1989 — не выдавалась
 1988 — Вольфрам Айке / Wolfram Eicke 1987 — Дорис Рунге / Doris Runge 1986 — Олаф Плотц / Olaf Plotz 1984—1985 — не выдавалась
 1983 — Манфред Шлютер / Manfred Schlüter 1982 — Геррит Беккер / Gerrit Bekker и Фридрих Вильгельм Бремер / Friedrich Wilhelm Bremer 1981 — не выдавалась
 1980 — Йохен Миссфельдт / Jochen Missfeldt
 1979 — Аннемари Цорнак / Annemarie Zornack среди прочих
 1978 — Фриц Кудниг / Fritz Kudnig, Петер Штайнбах / Peter Steinbach
 1977 — Михаэль Августин / Michael Augustin
 1976 — / Fritz During, /Hans Holtorf и /Dagmar Schulze-Ross 1975 — / Wilhelm Petersen, /Fritz Kudnig и /Otto Wulk 1974 — / Ulla Leippe и /Frauke Mißfeld-Bünz 1973 — / Gertrud-Wiebke Schröder, /Hans-Adolf Pierre Schumann и /Bernd Fleischhacker 1972 — / Gudrun Münster и /Hans-Günther Schnoor 1971 — / Gerhard Bettermann, /Oskar Matthies, /Kurt Matthies и /Hans Plutta 1970 — / Albert Mähl и /Rudolf Klein 1969 — / Waldemar Augustiny и /Hans Holtorf 1968 — / Gertrud-Wiebke Schröder и Альберт Эребё/Albert Aereboe 1967 — не вручалась
 1966 — / Ernst O. Schlöpke 1964 — / Joachim Schweppe 1963 — / Kurt Matthies 1959—1962 — не выдавалась
 1958 — / Christian Jenssen, /Gertrud-Wiebke Schröder, /Martin Luserke, /Hans Holtorf и /Kurt Matthies 1957 — / Christian Jenssen, /Gertrud-Wiebke Schröder, /Walter Rössler 1956 — не выдавалась
 1955 — / Christian Jenssen, /Friedrich Griese 1954 — /Christian Jenssen 1922—1953 — не выдавалась
 1921 — / Charlotte Niese 1920 — / Stine Andresen и /Hans Gross 1919 — / Stine Andresen и /Hans Groß 1918 — / Stine Andresen и /Hans Groß 1917 — / Stine Andresen 1915—1916 — не выдавалась
 1914 — /Adolf Bartels 1913 — /Johann Hinrich Fehrs''

Ссылки 
 Премия Фридриха Хеббеля  — официальный сайт

Премии в области искусств
Премии Германии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту